Edlington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Edlington (ort), England, Lincolnshire, 
 Edlington, South Yorkshire, ort i Doncaster, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar